Exotika (z řec. exotikos, vnější, cizí, od exó, vně, mimo) znamená věci cizokrajné, neobvyklé, zvláštní.

 exot – cizokrajný druh, zvláštní člověk, mimozemšťan
 exotica – hudební styl
 exotický – cizokrajný, neobyčejný, zvláštní:
 exotický druh
 exotický hadron – ve fyzice částic
 exotická hmota – hypotéza v kosmologii
 exotická jídla
 exotické ovoce
 exotické ptactvo